«Chantaje» — перший сингл одинадцятого студійного альбому колумбійської співачки Шакіри — «El Dorado», за участю колумбійського співака Малуми. Сингл вийшов 28 жовтня 2016.

Список композицій 
Цифрове завантаження
 "Chantaje" — 3:16

Чарти 
Тижневі чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 
 

Пісні за алфавітом
Сингли 2016
Пісні 2016
Пісні Шакіри
Іспаномовні пісні
Пісні, написані Шакірою